Maciasy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Maciasy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub.
 Maciasy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.